Papež Janez Pavel je bilo ime več papežev:

 Papež Janez Pavel I. (1978)
 Papež Janez Pavel II. (1978–2005)

Glej tudi 

 Papež Janez
 Papež Pavel